V soubojích 21. ročníku Moravskoslezské divize E 2011/12 (jedna ze skupin 4. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník odstartoval v sobotu 6. srpna 2011 úvodními pěti zápasy 1. kola a skončil v neděli 17. června 2012 zbývajícími třemi zápasy 30. kola.

Nové týmy v sezoně 2011/12 
 Z MSFL 2010/11 sestoupila do Divize E mužstva FC Vítkovice a FC TVD Slavičín. Vítkovičtí prodali divizní licenci Prostějovu.
 Z Přeboru Moravskoslezského kraje 2010/11 postoupilo vítězné mužstvo FK Krnov.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 10. a 11. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Valašské Meziříčí – Opava B 2:1, Opava B – Valašské Meziříčí 2:2.
 O pořadí na 12. a 13. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Slavičín – Havířov 1:1, Havířov – Slavičín 0:3.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Moravskoslezská divize E (MSD-E) 2011/12 ve výsledcích jednotlivých kol, fotbal.idnes.cz

Divize E
Fotbal v Česku v roce 2011
Fotbal v Česku v roce 2012